IDF Har flere betydninger:
 Immun Defekt Foreningen – organisation for patienter der har en immundefekt
 Israel Defense Forces – den militære del af Israels forsvar